Shigatse, även känd som Xigazê, , är en stad på prefekturnivå i den autonoma regionen Tibet i västra delen av Folkrepubliken Kina. Den ligger omkring 420 kilometer väster om regionhuvudstaden Lhasa. Prefekturen har i stort sett samma utsträckning som provinsen Tsang i det historiska Tibet.

Administrativa enheter
Shigatse prefektur är indelad i ett stadsdistrikt och sjutton härad (dzong):

Klimat
Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Externa länkar

Källor

WP:Projekt Kina